Валерий Воскобойников:
 Воскобойников, Валерий Иванович (1955—2011) — Депутат Верховного Совета СССР.
 Воскобойников, Валерий Михайлович (род. 1939) — русский детский писатель и публицист.